Osoby o tym nazwisku:
 Jan Hemmerling – polski hokeista
 Michel Hemmerling – luksemburski gimnastyk, olimpijczyk